Тиша Захидович Захидов (10 мая 1906, Коканд, Ферганская область, Кокандский уезд, Российская империя — 21 августа 1981, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и узбекский - и политический деятель. Заслуженный деятель науки и техники УзССР (1947). Лауреат Государственной премии УзССР имени Беруни (1970).

Биография 
Родился 10 мая 1906 года в Коканде (по некоторым другим данным — в Ташкенте). Вскоре после рождения переехал в Ташкент, где в 1926 году поступил в Среднеазиатский университет, который окончил в 1931 году и администрация оставила выпускника у себя — с 1931 по 1949 год работал в качестве научного сотрудника, в 1949 году был избран профессором, одновременно с этим с 1941 по 1945 год заведовал сектором вузов и науки ЦК Компартии Узбекистана. С 1946 по 1952 год занимал должность заместителя директора Института ботаники и зоологии Академии наук Узбекской ССР, а с 1952 по 1981 год занимал должность директора Института зоологии и паразитологии Академии наук Узбекской ССР.

В разгар Великой Отечественной вой­ны, в начале 1943 года, Наркомзем Узбекской ССР поручил САГУ провести комплексное обследование пастбищ Юго-Восточных Кы­зылкумов. Была сформирована "Южнокызылкумская комплексная экспедиция". Общее руководство осуществлялось Е. П. Ко­ровиным (ботаника) и Т. 3. Захидовым (зоология). В распоряжении Т. 3. Захидова было девять по­мощников. Полевые работы на юге Кызылкумов шли без перерыва 9 месяцев, с 15 марта по 10 декабря. Как пишут современные авторы: "Оставшиеся в тылу ученые, Т. Н. Кары-Ниязов, В. И. Романовский, Т. З. Захидов <...> трудились над проблемами, результаты которых надлежало быстро и в полном объеме использовать для нужд фронта и тыла". Материалы экспедиции были впервые опубликованы в 1945 г. в виде тезисов и спустя десять лет (после допол­нительной обработки) изданы в виде сводной работы "Южные Кызыл-Кумы — область развития каракулеводства". 

Основные научные работы посвящены изучению фауны позвоночных пустынь Узбекской ССР, в частности Каракумов. Результаты его работ были использованы для зоогеографического районирования пустынь Узбекской ССР.

Скончался 21 августа 1981 года в Ташкенте.

Членство в обществах 
 1952-56 — Президент АН Узбекской ССР.
 1952-81 — Член АН Узбекской ССР.
 1961-81 — Член Академии зоологии (Агра, Индия)

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с: ил

Ссылки 
 Некролог
 Биографические сведения.
 Президенты Академии наук
 Захидов

Примечания 

Политики Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС